Rio Piraí peut faire référence à :

Le río Piraí, une rivière du bassin amazonien;

Le rio Piraí, une rivière de l'État de Rio de Janeiro,
 Le rio Piraí est une rivière de l'État de Santa Catarina.